

Geografia

Svizzera 
 Biogno – ex comune ora frazione di Tresa, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)
 Biogno – ex comune ora frazione di Lugano, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)
 Biogno-Beride – ex comune ora accorpato a Croglio, ex comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)